Dai Yuguang (1954. július 2. –) kínai nemzeti női játékvezető, nemzetközi női labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A Női Liga játékvezetőként, illetve partbírójaként végzett szolgálatot.

Nemzetközi játékvezetés 
A Kínai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1991-től tartotta nyilván női asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Kína 0rendezte az első, az 1991-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

1991-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Kínai labdarúgó-játékvezetők
1954-ben született személyek
Élő személyek